La Bohème - ópera de Puccini

Cinema
La Bohème (1916)
La Bohème (1926)
La Bohème (1982)

Desambiguação